Traufe steht für:
 Dachtraufe, die Tropfkante am Dach eines Gebäudes
Kronentraufe, die Ausmaße einer Baumkrone
 Nebeltraufe, ein aus Nebel abgesetzter Niederschlag 
 umgangssprachlich für eine Hochzeit (Trauung) mit gleichzeitiger Taufe eines Kindes, siehe auch Shotgun Wedding

Siehe auch:
 Trauf